NGC 3860A
NGC 3860B